Termin  ima više značenja.

 Dezoksiribodipirimidinska foto-lijaza, enzim
 Pre (bend), muzički bend